Mathurin est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille, toponyme
ou nom commun.

Prénom 
Mathurin a pour féminin Mathurine.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Mathurin.

Saint chrétien 
 Saint Mathurin de Larchant est un saint de l’Église catholique romaine, martyr au . Fête le  ou le .

Patronyme 
 Alix Mathurin, dit Kery James (1977-), rappeur, acteur et réalisateur français ;
 Bennedict Mathurin (2002-), joueur de basket-ball canadien ;
 Jean-Thierry Mathurin (1965-), tueur en série français.

Toponyme 
 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Corrèze, France ;
 Port-Mathurin, chef-lieu administratif et de capitale économique de l'île Rodrigues, République de Maurice ;
 Saint-Mathurin, Vendée, France ;
 Saint-Mathurin-sur-Loire, Maine-et-Loire, France.

Autre 
 Théâtre des Mathurins : théâtre parisien ;
 Les mathurins sont les moines de l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour la Rédemption des captifs.

Notes et références 

Nom de personne évoquant l'ours